Le nom de Fredericq est porté par de nombreuses personnalités (par ordre alphabétique) :

 Henri Fredericq, physiologiste belge, fils de:
 Léon Fredericq (1851-1935), médecin et physiologiste belge ;
 Baron Louis Fredericq, Recteur honoraire de l'Université de Gand et Professeur honoraire à l'ULB, Chaire Francqui (droit) ;
 Paul Fredericq (1850-1920), essayiste et historien belge;

Homonymie de patronyme